Dechamps es un apellido francés y puede referirse a las siguientes personas:

 Didier Deschamps (1968-), futbolista francés.
 Dom Deschamps (1716-1774), utopista y filósofo francés, de orientación metafísica.
 Émile Deschamps (1791-1871), poeta francés.
 Eustache Deschamps (1346-1406), poeta francés del medioevo, también conocido como Eustache Morel.
 François-Pierre Deschamps (1765-1794), revolucionario francés.
 Gérard Deschamps (n. 1937), artista plástico francés.
 Jean Deschamps (1920-2007), actor y director teatral francés.
 Jean-Baptiste Deschamps (1841-1867), escultor francés, ganador del Premio de Roma en escultura en 1864.
 Jorge Deschamps (n. 1984), futbolista chileno.
 Léon Deschamps (1860-1928), escultor y grabador de medallas francés.
 Louis Deschamps (1846-1902), pintor francés.
 Nicolas Deschamps (1797-1872), jesuita francés y autor de libros y personaje del antimasonismo católico.
 Véronique Deschamps (1928-2004), actriz teatral y cinematográfica francesa.

Autores de nombres botánicos 

 J.R.Deschamps - J.R. Deschamps fl. 1972
 Deschamps - Louis Auguste Deschamps 1765-1842